Ма́чеха:
 Мачеха — неродная мать для детей своего супруга, оставшихся у него от предшествующего брака.

Кинематограф

Фильмы 
 Мачеха — советский кинофильм 1958 года.
 Мачеха — советский кинофильм 1973 года.
 Мачеха — американский кинофильм 1998 года режиссёра Криса Коламбуса.

Телесериалы 
 Мачеха — мексиканский телесериал 1962 года.
 Мачеха — чилийский телесериал 1981 года.
 Мачеха — мексиканский телесериал 2005 года.
 Мачеха — российский телесериал 2007 года.
 Мачеха — американский телесериал 2013 года.
 Мачеха — российский телесериал 2016 года режиссёра Александра Аравина.

Телеспектакли 
 Мачеха — советский телеспектакль, снят в 1971 году на Томском телевидении. Первая экранизация одноимённой повести Марии Халфиной. Режиссёр — Софья Сапожникова.

Топонимы 
 Мачеха — село в Киквидзенском районе Волгоградской области
 Мачеха (приток Бузулука) — река в Волгоградской области.

См. также 
 Мачеха Саманишвили — повесть (1897) грузинского писателя Давида Клдиашвили (1862—1931)
 Мачеха Саманишвили — советский и грузинский кинофильм 1927 года, экранизация повести.
 Мачеха Саманишвили — советский и грузинский кинофильм 1978 года, экранизация повести.

Примечания